«TU9 — German Institutes of Technology e. V.»  — зарегистрированное объединение девяти ведущих технических университетов Германии.

Обзор 
«TU 9» возникло в 2003 году как неформальное объединение ректоров и президентов ведущих технических университетов Германии. Председателем «TU 9» был избран ректор Технологического института Карлсруэ Хорст Хипплер. Центральный офис университетского объединения располагается в Берлине.

Как формальное объединение университетов «TU 9» существует с 2006 года: 26 января 2006 года в Сенатском зале заседаний Брауншвейгского технического университета состоялась официальная учредительная церемония объединения «TU 9».  Учредительные документы объединения подписали президенты и ректоры всех девяти высших учебных заведений.

Объединение ведущих технических университетов Германии ставит своей задачей представительство общественных, политических и экономических интересов его участников, содействие продвижению Болонского процесса и обеспечение высокого уровня качества подготовки инженерных кадров.

В начале августа 2010 года университеты «TU 9» высказались за возвращение к диплому, который 10 лет назад был заменён бакалавром.

Члены объединения 
 Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена
 Берлинский технический университет
 Брауншвейгский технический университет
 Ганноверский университет
 Дармштадтский технический университет
 Дрезденский технический университет
 Технологический институт Карлсруэ
 Мюнхенский технический университет
 Штутгартский университет

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Университеты Германии
Высшие технические учебные заведения Германии
Ассоциации вузов